Кобла: 

 Кобла (ансамбль) — традиционный музыкальный ансамбль Каталонии.
 Кобла (приток Печоры) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Кобла (лесоводство) — термин в лесоводстве.
 Кобла (литература) — (от. Cobla — «связка») — в провансальской лирике обозначение строфы.
 Кобла — жаргонное название активной лесбиянки в женской тюрьме.

Примечания